Список ближайших ярких звёзд представлен в виде таблицы звёзд, обнаруженных в пределах 15 парсеков (48,9 светового года) от Солнца и обладающих абсолютной звёздной величиной +8,5 или ярче, что соответствует звёздам более ярким, чем красный карлик. Прямое восхождение и склонение представлены на эпоху J2000. Оценки расстояния основаны на данных из каталога Hipparcos и других астрометрических данных. Если звезда является спектрально-двойной, то курсивом указывается суммарный спектральный класс и абсолютная звёздная величина.

Объекты упорядочены по возрастанию.

Звёзды в пределах 10 парсеков 
Ниже представлены звёзды в пределах расстояния 32,6 светового года от Солнца.

Звёзды между 10 и 13 парсеками 
Эти звёзды находятся на расстоянии от 32,7 до 42,4 световых лет от Солнца.

Звёзды на расстоянии от 13 до 15 парсеков 
Следующие звёзды находятся на расстоянии от 42,5 до 48,9 световых лет от Солнца. Величина 48,9 световых лет соответствует параллаксу 66,7 мсд.

Литература 

 
 
 
 
 
 
  Note: see VizieR catalogue V/130.
  Note: this is a «volume-limited» sample of stars within 16 parsecs of the Sun.
  Note: see VizieR catalogue J/A+A/367/521.
 
 
  Note: see VizieR catalogue J/ApJS/168/297.
  Note: see VizieR catalogie J/ApJS/159/141 .

См. также 
 Список ближайших экзопланет земного типа

Ссылки 
 
 
 
 
 

Списки звёзд